Проточное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Проточное — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Проточное — село в Лиманском районе Астраханской области.
 Проточное — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Проточное — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Проточное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

См. также 
 Проточное — озеро на Сахалине.